

События 
 Консулы: Тиберий Клавдий Нерон и Публий Квинтилий Вар (оба — патриции); монетный триумвир: Гай Сульпиций Платорин.
 Полномочия Августа и Агриппы продлены на 5 лет.
 Агриппа начинает подчинение Паннонии.
 Нерон Клавдий Друз Германик — наместник трёх галльских провинций.
 Римский архитектор Витрувий () завершил свой фундаментальный трактат «Об архитектуре».
 Волнения в Шаньдуне. Восстание на железных рудниках в Шанъяне.

Родились 
 Ливилла — племянница Тиберия, участница заговора Сеяна.

Примечания

См. также